Le terme avidité peut faire référence à :

 En psychologie, l'avidité est un désir immodéré. L'avidité pour l'argent est la cupidité. 
 En biochimie, l'avidité décrit des interactions entre molécules
 Pour le concept d'avidité dans le bouddhisme, voir trishnâ.